Mutua Madrid Open — профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Мадриде (Испания) на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Мастерс 1000 с призовым фондом около 7,5 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 28 пары; а женский — к серии WTA 1000 Mandatory с призовым фондом около 6,6 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 64 участницы в одиночном разряде и 30 пар.

Общая информация 
Данный европейский турнир серии Мастерс организован в 1990 году, вместе с образованием самой серии. Первые годы местом проведения турнира являлся шведский Стокгольм. Соревнование игралось в зале на твёрдых кортах. Накануне сезона-1995 лицензия турнира серии Мастерс была передана соревнованию в Германии. В первый год турнир прошёл в Эссене, а с 1996 года турнир стал проводиться в Штутгарте. Накануне сезона-2002 турнир по финансовым соображениям был переведён в Мадрид. Накануне сезона-2009, при реорганизации календаря ATP, турнир переехал с поздней осени на вторую половину весны, заняв место турнира в Гамбурге. Организаторы вынуждены были сменить покрытие — турнир стал проводиться на грунтовых открытых кортах комплекса Caja Magica. Также соревнования были дополнены женским турниром высшей категории WTA.

В 2012 году впервые в истории профессионального мужского и женского тенниса турнир прошёл не на традиционном европейском «красном» грунте, а на его синем аналоге. Качество покрытия вызвало нарекания ряда ведущих игроков, и уже в 2013 году турнир прошёл на обычном «красном» грунте.

Победители и финалисты.
Лидером мужского одиночного турнира по числу побед является испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 5 побед. Немец Борис Беккер побеждал 4 раза, а ещё два теннисиста: серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер выигрывали по 3 титула. Выигрывать турнир на всех покрытиях удавалось только Роджеру Федереру, побеждавшему здесь в зальный период, а также на красном и синем грунте.

Женский одиночный турнир, несмотря на более короткую историю, уже имеет одну трёхкратную победительницу. Петра Квитова побеждала в 2011, 2015 и 2018 годах. Две теннисистки становились чемпионками дважды: Серена Уильямс побеждала на местных кортах в 2012 и 2013 годах и Симона Халеп выиграла в 2016 и 2017 годах. Также по два раза играли в титульных матчах Мария Шарапова и Виктория Азаренко, но общими усилиями им удалось выиграть лишь один титул.

Мужской парный турнир пять раз покорялся братьям Брайанам. Четыре титула на счету ещё трёх теннисистов: Тодд Вудбридж и Марк Вудфорд выиграли свои призы в стокгольмско-штутгартский период соревнований, а Даниэль Нестор брал свои титулы только в Мадриде.

Женский парный турнир покорялся более одного раза лишь двум теннисисткам: Сара Эррани и Роберта Винчи были сильнейшими на местных кортах в 2012 и 2014 годах. По два раза играли в титульных матчах ещё четыре теннисистки, но им общими усилиями удалось выиграть лишь один титул — Кара Блэк после общей победы 2009 года проиграла финал 2013 года.

Финалы турнира

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 

 Открытый чемпионат Стокгольма

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA